Мальтийская Премьер Лига 2015/2016 () — 101-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Титул в 23 раз завоевала Валетта.

Клубы 

Источник: Scoresway

Итоговая таблица (регулярный сезон)

Результаты

Турнирная таблица (второй этап) 

 
 

  
 

 

Примечания:

1. Клуб Слима Уондерерс победил в Кубке Мальты по футболу, но не примет участие в Лиге Европы УЕФА 2016-2017, так как не прошёл лицензирование УЕФА для участия в еврокубках.

Обозначения:

Результаты

Стыковой матч за право быть представленным в Премьер-лиге 2016/2017

Бомбардиры

Примечания

Ссылка 
 Официальный сайт (англ.)
 Премьер-лига на сайте uefa (англ.)
 Премьер-лига Мальты на сайте soccerway (англ.)

2015/2016
Мальта
2015 год на Мальте
2016 год на Мальте
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году